Хальмстад:

 Хальмстад — портовый, университетский, промышленный город в Швеции.
 «Хальмстад» — шведский футбольный клуб из Хальмстада.